[[Image:DeaconsingingExsultet2007.jpg|thumb|Un diacre chantant lExultet.]]

L’Exsultet ou Exultet selon la graphie en usage dans les éditions antérieures à 1920 (en latin Praeconium Paschale) est un chant latin en usage dans la liturgie de la nuit de Pâques. 

Il se traduit en français par « Qu'exulte [maintenant la foule des anges du ciel...] » ou, plus littéralement, « Que saute de joie [la foule des anges du ciel...] », soit, en latin : «  ». Il est parfois chanté dans une traduction ou dans une adaptation en langues vernaculaires.

 Présentation 
Dans le Missel romain, il est prévu de le chanter pendant la célébration nocturne de la Vigile pascale, le soir du Samedi saint, dans le chœur de l'église, avant le commencement de la liturgie de la parole, au pied du cierge pascal qui a été allumé au feu nouveau béni à l'extérieur de l'église. Ce n'est pas un hymne, mais un chant récitatif orné, normalement cantilé sur un mode très solennel par un diacre, ou, en l'absence de diacre, par le célébrant qui peut être éventuellement remplacé par un chantre du chœur. Par sa fonction liturgique et sa forme musicale, il est analogue à la fois à la préface de la messe et au psaume invitatoire des matines, qui rappellent tous deux à leur manière les raisons pour lesquelles l'Église se réjouit en ce jour.
Par le chant de l'Exsultet l'Église catholique, durant la veillée pascale, proclame spécialement l'irruption de la lumière dans les ténèbres (symbolisée par celle du cierge pascal) et, après un rappel de tous les hauts-faits de Dieu mentionnés dans l'Écriture, annonce la Résurrection du Christ.

Les églises anglicanes et un certain nombre d'églises luthériennes ont maintenu lExultet dans leur liturgie.

Le texte de l'Exultet remonte aux sacramentaires ou livres liturgiques carolingiens ( - ). Il comprend deux parties : un prologue, toujours identique, et une préface, qui a parfois varié (version romaine, milanaise ou bénéventaine).

Ce chant évoque la traversée de la mer Rouge lors de l'Exode et célèbre la Pâque du Christ. Le chant célèbre et explique la signification du cierge pascal. Un passage du chant est particulièrement célèbre, le Felix culpa : « Ô heureuse faute qui nous a mérité un tel et un si grand Rédempteur ! » ().

Texte en latin et en français

Référence

Liens externes 
Chant notation de 1970 Missale Romanum. Church Music Association of America. Consulté le 2013-01-14].
Exultet chanté à Saint-Pierre de Rome en la Vigile pascale 2012.

Articles connexes 
 Sursum corda

Culte et liturgie chrétiens
Locution ou expression latine